Ženská dvouhra Wuhan Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do singlové soutěže wuchanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček.

Ashleigh Bartyová a Karolína Plíšková vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky na žebříčku WTA. Aby Plíšková na čele klasifikace Australanku vystřídala, musela postoupit minimálně do semifinále a zároveň uhrát o jedno kolo více než Bartyová.. O možnost návratu na tenisový trůn však přišla prohrou ve třetím kole.

Vítězkou se stala obhájkyně trofeje, 21letá Běloruska Aryna Sabalenková, jež ve finále zdolala Američanku Alison Riskeovou po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–1. Poměr vzájemných duelů navyšíla na 3–0. Po druhém startu na Wuhan Open činila singlová bilance běloruské světové čtrnácky 12–0. V probíhající sezóně si připsala, po finálovém vítězství také nad Risekovou na Shenzhen Open, druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráče obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2019
Tenis v Číně v roce 2019